

Filmografia parziale
Addio giovinezza!  (1940)